Климена () — в древнегреческой мифологии имя нескольких персонажей:

 Климена — океанида.
 Климена — дочь Катрея, мать Паламеда.
 Климена — сестра Пирифоя.
 Климена — беотийская царевна, мать нимфы-охотницы Аталанты.

 (104) Климена — астероид, открытый в 1868 году.